Argentinas U20-herrlandslag i fotboll representerar Argentina i fotbollsturneringar för spelare under 20 år. Man spelar bland annat i U20-världsmästerskapet samt Sydamerikanska U20-mästerskapet. Lagen har vunnit världsmästerskapet vid sex tillfällen, senast i Kanada 2007.

Meriter

U20 VM

Se även 
 Argentinas herrlandslag i fotboll

Fotboll i Argentina
Argentina
Fotboll